Fermecată dansează () - другий радіосингл румунського рок-гурту Vank, виданий 1999 року. Трек увійшов до дебютного альбому Voyeur.

Відеокліп
Відео було представлене 1999 року у Румунії. На початку учасники гурту помічають на одній з вулиць жінку, за якою потім вирішують прослідкувати, спостерігаючи за її вікном з дерева. У цей же час показано гру та спів музикантів у порожній кімнаті без світла.

Посилання 
 Альбом "Voyeur" на Discogs 
 Текст пісні 
 Відео до пісні 

Сингли 1999